Фрідріх, Фредрік, Фредерік (Фридерик) ( від fridu — «мир» та rîhhi — «могутній», «заможний»; похідні форми імені , , , , ) — одне і теж саме ім'я німецької або шведської транскрипції. Але німецького походження. Це ім'я жіночого роду — Фредеріка.

 Фредрік Юнгберг
 Фредрік Паціус
 Фредрік Стенман
 Фредрік Райнфельдт
 Фредрік Лееф
 Фредрік Петтерссон
 Фредрік Петерсен

Інше
 Фредрікстад — «місто Фредеріка» у Норвегії.
 Фредрікстад (футбольний клуб) — футбольний клуб міста Фредрікстаду.

Див. також 
 Фредерік (значення)
 Фрідріх (значення)